Herrenhaus est un terme allemand pour désigner un bâtiment possédé par un noble, un grand propriétaire (seigneur), ou une manufacture servant de logement à ses dirigeants. Au , le nom de Herrenhaus, au sens de Chambre des pairs, a été pris par des chambres hautes de parlements de monarchies constitutionnelles germanophones. Elles contiennent en partie ou en totalité des membres issus de l'aristocratie, avec pour modèle la Chambre des lords britannique.

Royaume de Prusse 

La Preußisches Herrenhaus, introduite par la Constitution prussienne de 1848/1850 à la suite de la révolution de Mars, était la Chambre des seigneurs de Prusse siégeant à Berlin de 1854 à 1918, et qui fut supprimée par la révolution allemande au terme de la Première Guerre mondiale. La chambre basse du parlement prussien était la Chambre des représentants (Abgeordnetenhaus).

Pays autrichiens 
La , introduit par la Patente de février en 1861, représentait la classe seigneurale des royaumes et pays représentés à la Diète d'Empire (Reichsrat), le parlement bicaméral de l'empire d'Autriche. Depuis l'entrée en vigueur du Compromis austro-hongrois en 1867, c'était le parlement de la partie autrichienne (Cisleithanie) au sein de la double-monarchie de l'Autriche-Hongrie jusqu'en 1918.

Voir aussi 
 Chambre des magnats (Hongrie)
 Conseil de l'Empire (Russie)
 Chambre des pairs du Japon

Royaume de Prusse
Autriche-Hongrie
Ancien organe législatif